Ко́рнево — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Корнево — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Корнево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Корнево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Корнево — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Корнево — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Корнево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Корнево — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Корнево — упразднённая деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Корнево — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Корнево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Корнево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Корнево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Корнево — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Корнево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Корнево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Железнодорожный пункт 
 Корнево — железнодорожная платформа на линии Пискарёвка — Ладожское Озеро Ленинградской области.